NOL steht als Abkürzung für:

 Neptune Orient Lines, singapurische Reederei

als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Görlitz (ehemals Niederschlesischer Oberlausitzkreis)
 Polen: Powiat Olsztyński in der Woiwodschaft Ermland-Masuren

Nol steht für:
 Nol, alte Flurbezeichnung für eine Anhöhe
 Nol, Siedlungsteil des Ortes Nödinge-Nol der Gemeinde Ale, Västra Götalands län, Schweden; früher selbständige Ortschaft
 Hoher Nol (564,9 m), Kuppe am Nordrand des Welzheimer Waldes beim Wohnplatz Hohenohl (!) zwischen Gschwend und dem zugehörigen Rotenhar, Ostalbkreis, Baden-Württemberg 

Siehe auch:
 Nohl
 Noll

Abkürzung